Il doppio del Copa Telmex 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Martín García e Sebastián Prieto erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno deciso di non partecipare.

Augustin Calleri e Luis Horna hanno vinto in finale 6–0, 6–7(6), 10–2, contro Werner Eschauer e Peter Luczak.

Teste di serie

  Martín García /  Marcelo Melo  (ritirati)
  František Čermák /  Leoš Friedl (quarti)

  Oliver Marach /  Michal Mertiňák (primo turno)
  Pablo Cuevas /  Brian Dabul (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Copa Telmex 2008
ATP Tour 2008